James Metcalf est un nom pouvant désigner:

 (1898-1975), joueur anglais de football
 (1920-1977), journaliste américain de Louisiane
 (1925-2012), artiste et sculpteur américain

Voir aussi
 (1895-1980), joueur anglais de football

Metcalf, James